USS Biddle war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach dem Kapitän Nicholas Biddle benannt wurden.

 USS Biddle (TB-26)
 USS Biddle (DD-151), Zerstörer der Wickes-Klasse
 USS Biddle (DDG-5) wurde 1964 in USS Claude V. Ricketts (DDG-5) umbenannt
 USS Biddle (DLG/CG-34), Kreuzer der Belknap-Klasse

Biddle